Steinmetz är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Steinmetz
 Charles Proteus Steinmetz
 János Steinmetz
 Karl Friedrich von Steinmetz
 Lois Duncan Steinmetz
 Matthias Steinmetz
 Motty Steinmetz
 Peter Steinmetz

Tyska efternamn